Termin PaaZ (gen) ima više značenja.

 3-Okso-5,6-dehidrosuberil-KoA semialdehid dehidrogenaza, enzim
 Oksepin-KoA hidrolaza, enzim